Халов () — фамилия; имеет женскую форму Халова.
 Халов, Джулиус (1892—1979) — американский пианист, музыкальный педагог и композитор.
 Халов, Павел Васильевич (1932—1999) — советский писатель.
 Халов, Серж (1923—1957) — американский джазовый баритон-саксофонист, сын Дж. Халова.